Tournament of Champions (PGA Tour), een Amerikaans golftoernooi van de PGA Tour
 WTA Tournament of Champions, sinds 2015 opgevolgd door de WTA Elite Trophy